Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1976, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1976, ha avuto come vincitrice Marise Kruger ha battuto in finale Lea Antonoplis 6-3, 6-2.

Teste di serie
 Marise Kruger (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1976